Dronningestolen kan henvise til flere emner:

 Dronningestolen – det højeste punkt på Møns Klint
 Dronningestolen (Silkeborg) – et højdepunkt ved Silkeborg